Il gruppo della cilindrite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della cilindrite 
 Abramovite
 Cilindrite
 Franckeite
 Lengenbachite
 Lévyclaudite

Note

Collegamenti esterni 
 

Cilindrite